El Masters de París 2022, conegut oficialment com a Rolex Paris Masters 2022, és una competició tennística disputada sobre pista dura interior que pertany a la categoria Masters 1000 del circuit ATP. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 30 d'octubre i el 6 de novembre de 2022 a l'AccorHotels Arena de París, França.

El tennista danès Holger Rune va guanyar el tercer títol de la temporada i el més important del seu palmarès, el primer de categoria Masters 1000. En la final va derrotar el serbi Novak Đoković, defensor del títol i que havia guanyat aquest torneig en sis ocasions. La parella formada pel neerlandès Wesley Koolhof i el britànic Neal Skupski van guanyar el setè títol de la temporada, el tercer de categoria Masters 1000, i els va confirmar com a millor parella de la temporada del circuit ATP.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2022
ATP Tour 2022